Музе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара
 Музе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мез